NRW Trophy 2013 – międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2013/2014. Został rozegrany w dniach 1 – 3 listopada 2013 roku (pary taneczne) i 4 – 8 grudnia 2013 roku (soliści,solistki,pary sportowe) w niemieckim Dortmundzie.

Wśród solistów triumfował Alexander Majorov, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Jelena Glebowa. Spośród par tanecznych najlepsi byli Włosi Charlène Guignard i Marco Fabbri. W rywalizacji par sportowych najlepsi okazali się Rosjanie Wiera Bazarowa i Jurij Łarionow.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Bibliografia 
 
 
 
 
 

2013 w łyżwiarstwie figurowym
Sport w Dortmundzie
2013 w Niemczech
NRW Trophy